Bit blit (Bit Block Transfer, BitBLT, blitting ecc.) è un'operazione frequente in ambito di grafica computerizzata durante la quale due  bitmap sono combinati o copiati fra loro. L'operazione è tipicamente eseguita da un dispositivo hardware.
 Il terminale Blit (noto come AT&T 5620) è un computer programmabile con grafica bitmap  
 I Blit sono una popolazione indigena di Mindanao